Colossosauria es un clado de saurópodos titanosaurios que vivieron desde el final del Cretácico inferior hasta el Cretácico superior de América del Sur. 

El grupo fue originalmente nombrado por González-Riga en 2019 y se definió como el "clado más inclusivo que contiene Mendozasaurus neguyelap pero no a Saltasaurus loricatus o Epachthosaurus sciuttoi".
El clado contiene diferentes taxones dependiendo del análisis filogenético utilizado, en el documento definitorio los únicos subgrupos fueron Rinconsauria y Lognkosauria, pero las filogenias alternativas publicadas anteriormente también habían incluido varios titanosaurios similares como Aeolosaurus, Bonitasaura, Drusilasaura, Overosaurus y Quetecsaurus.
El análisis filogenético de González-Riga (2019) colocó a Colossosauria como taxón hermano de Epachthosaurus, Pitekunsaurus y un clado más grande que incluye a Saltasauridae.

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Titanosauria